Михаил Фёдорович Пилипенко (; ) — белорусский этнолог, член-корреспондент НАНБ. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999).

Учился в Мозырском педагогическом училище, в 1956 году поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета. Окончил аспирантуру Московского государственного университета; с 1967 года работал преподавателем (затем — доцентом) на истфаке БГУ. C 1991 года работает в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора (ІМЭФ) НАНБ. В 1993 году защитил докторскую диссертацию; в 1994 году избран членом-корреспондентом НАНБ. В 1991—1993 годы — заведующий отделом этнографии, в 1994—2004 — директор института, с 2004 — главный научный сотрудник.

Занимается проблемами белорусской традиционной культуры и этногенеза белорусов. Автор более ста научных работ.

Избранные публикации

Примечания

Ссылки 
 М. Ф. Пилипенко на сайте НАНБ 
 Пилипенко Михаил Фёдорович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 
 

Выпускники исторического факультета Белорусского государственного университета
Этнографы Белоруссии
Этнологи Белоруссии
Историки Белоруссии
Директора Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси